Anton Svensson kan syfta på:

Anton Svensson i Högsjöhult (1859–1933), lantbrukare och politiker
Anton Svensson (1876–1956), lantbrukare och politiker